Ferdinand Dörfler ist der Name folgender Personen:

* Ferdinand Dörfler (Regisseur) (1903–1965), deutscher Regisseur, Filmproduzent und Drehbuchautor
 Ferdinand Dörfler (Schauspieler) (* 1969), deutscher Schauspieler und Sprecher